

PES 
 Partido Ecológico Social
 Percepção extrassensorial
 Pro Evolution Soccer

Pes 
Pes (anatomia), latim para "pé" (parte do corpo), usado em anatomia para se referir a "pé" (ou parte do corpo análoga)
Desambiguações de siglas